Disposta a tutto – film di Giorgio Stegani (1977)
 Disposta a tutto (The Surrogate) – film di Jan Egleson e Raymond Hartung (1995)
 Disposta a tutto (Wisegal) – film di Jerry Ciccoritti (2008)
 Disposta a tutto (My Daughter Must Live) – film di John L'Ecuyer (2014)